Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Sochocki – polski wojskowy
 Ryszard Sochocki – polski uczony
 Zdzisław Sochocki – polski wojskowy